Råsted Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Råsted Kirke (Holstebro Kommune) – en kirke i Råsted Sogn i Holstebro Kommune
 Råsted Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Råsted Sogn i Randers Kommune